FC Echallens Région is een Zwitserse voetbalclub uit Echallens, uit het Franstalige kanton Vaud. De thuiswedstrijden worden gespeeld in het Stade des Trois Sapins, dat louter staanplaatsen heeft. De clubkleuren zijn groen en geel.

Geschiedenis
In 1921 werd de club opgericht als FC Echallens. In de zomer van 2013 werd de regio meer betrokken bij de voetbalclub, waardoor de huidige naam werd aangenomen. Het is een stabiele voetbalclub die in de hogere amateurklassen uitkomt. 

In de loop der geschiedenis heeft het enkele bekende profspelers voortgebracht, zoals Lucien Favre, Ludovic Magnin en Blaise Nkufo.

Resultaten

Externe links 
 Officiële website

Echallens Région
Sport in Vaud